Saint-Michel je krajevno ime ali del krajevnega imena več krajev. Michel je francoska različica imena Mihael, Saint-Michel pa se običajno nanaša na Svetega Mihaela.

 Mont Saint-Michel, departma Manche, Spodnja Normandija, Francija
 Saint-Michel-Escalus, departma Landes, Akvitanija, Francija
 Saint-Michel-sur-Orge, departma Essonne, Île-de-France, Francija

Glej tudi 
 Michel